Fernet ist eine Unterkategorie der Amaros (ital. Bitterliköre). Häufig bezieht sich der Begriff auf

Fernet Branca aus Italien
Fernet Stock aus Tschechien